evenki nyelv
 evenki nép

 evenki ábécé